Чемпіонат Німеччини з футболу 2001—2002 — 39-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул вшосте здобула Боруссія (Дортмунд).

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шальке 04 взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Німеччини 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Бундеслігf 2001/02 на rsssf 

2001—2002
Німеччина
Німеччина
2001 у німецькому спорті
2002 у німецькому спорті